Trinitrotolueno, um explosivo comumente conhecido como TNT
 Dinamite, um explosivo comumente confundido com o Trinitrotolueno
 TNT, uma banda gaúcha de rock
 TNT, álbum da banda estadunidense Tortoise
 TNT, telenovela da Rede Globo
 Turner Network Television, um canal de televisão
 TNT Express, uma empresa de despachos
 TNT N.V., uma empresa de despachos
 T.N.T., um álbum dos AC/DC
 T.N.T., uma canção dos AC/DC
 TNT, uma canção de Edu Trilhas
 Tecido TNT, um tipo de tecido ecológico sem fiação e tecelagem
 TNT Energy Drink, uma "bebida energética", fabricada pela Cervejaria Petrópolis.
 TNT - Teatro do Nosso Tempo, grupo de teatro português.

Desambiguação